Tapejara puede estar haciendo referencia a:

 Tapejara, un pterosaurio.
 Tapejara, Paraná
 Tapejara, Rio Grande do Sul, un municipio brasileño.